Vajda Ödön (1834–1911) ciszterci szerzetes, zirci apát
 Vajda Ödön (1881–1962) gépészmérnök, műegyetemi tanár